Европейското първенство по футбол през 1984 година се провежда във Франция. Това е седмото Европейско първенство, провеждано на всеки четири години и е организирано от УЕФА. Финалната фаза се провежда от 12 до 27 юни 1984.

По това време във финалната фаза на състезанието участват само осем отбора, седем от които трябва да преминат квалификациите. Отборът на  се класира автоматично като домакин на първенството и печели своята първа по-значима интернационална титла, воден от капитана Мишел Платини, който вкарва 9 гола в петте мача и става голмайстор рекордьор на всички европейски първенства.

Талисман 
Официалният талисман на това европейско първенство е Пено – петел, представящ емблемата на домакина Франция. Той има номер 84 на лявата страна на гърдите си и неговият екип е същият като на френския национален отбор: синя риза, бели шорти и червени чорапи.

Квалификации 
Участие в състезанието са взели следните отбори:

Стадиони

Съдии

Резултати

Групова фаза

Група А

Група B

Фаза на директни елиминации

Полуфинали

Финал

Външни препратки 
 ИСТОРИЯ / Евро 1984  sportal.bg

Европейски първенства по футбол
Футбол във Франция